

Protection vestimentaire 

 Une cagoule, une sorte de chapeau en coton qui couvre la tête et le visage ;
 Une cagoule est le nom donné à un sweat-shirt à capuchon en français acadien ;
Une cagoule air liquide PN 1540, cagoule de protection respiratoire ;
Une cagoule Dräger, cagoule de protection respiratoire ;
Une .

Politique 

La  Cagoule, surnom donné durant les années 1930 par la presse française à l’Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale (OSARN), également connue sous le nom de Comité secret d'action révolutionnaire (CSAR), organisation française d'extrême droite.

Musique 

 Fous ta cagoule, chanson de rap humoristique de 2006.

Divers 
  la cagoule est une technique d'interrogatoire assimilée à un acte de torture